Мотыгино — название населённых пунктов в России:

 Мотыгино — посёлок городского типа в Красноярском крае, административный центр Мотыгинского района.
 Мотыгино — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Мотыгино — деревня в Любимском районе. Ярославской области